IBM VisualAge — семейство сред разработки программного обеспечения (IDE). Варианты: для Java, C++, Cobol и т. д.
VisualAge уходит со сцены после появления таких инструментов, как IBM WebSphere Application Developer, Eclipse, NetBeans.

Поддерживаемые языки программирования 
 Smalltalk
 C++
 Cobol
 PL/I
 BASIC
 Java
 RPG
EGL
Fortran
Pacbase

Поддерживаемые платформы
IBM AIX
OS/2
i5/OS (прежнее название OS/400)
Linux
Mac OS X
Microsoft Windows
TPF
z/VM
z/OS (прежнее название OS/390, MVS)
z/VSE

Версии

VisualAge (Smalltalk)

VisualAge C++

VisualAge COBOL

VisualAge для Java

VisualAge PL/I

Литература

VisualAge — Smalltalk
   IBM Corp., IBM, (1994). “IBM VisualAge (printed paper bound retail hardboard box)”. . IBM Corp. Part Number 14H0969 and lid Part Number 30H2314 Product Number 17H7495 Bar code: 087944096085
   IBM Corp., IBM, (Spring 1995). “Smalltalk resource catalogue”. . IBM Corp. (96 pages) Product Number G325-0813-01 Part Number 30H2238
   IBM Corp., IBM, (October 1994). “Development guide”. 1st edition. (250 pages) Product Number SC34-4495-00 Part Number 14H0295
   IBM Corp., IBM, (October 1994). “Programmer’s reference”. 2nd edition. IBM Corp. (458 pages) Product Number SC34-4493-01 Part Number 14H0297
   IBM Corp., IBM, (October 1994). “IBM Smalltalk”. 2nd edition. IBM Corp. (172 pages) Product Number SC34-4491-01 Part Number 14H0296
   IBM Corp., IBM, (October 1994). “Installation guide booklet”. 2nd edition. IBM Corp. (48 pages) Part Number 14H1071
   IBM Corp., IBM, (October 1994). “Programmer’s guide to building”. 2nd edition. IBM Corp. (149 pages) Product Number SC34-4496-00 Part Number 14H1070
   IBM Corp., IBM, (October 1994). “User’s Guide and Reference”. 2nd edition. IBM Corp. (642 pages) Product Number SC34-4490-01 Part Number 14H0922;

VisualAge — COBOL

   IBM Corp., IBM, (1997). “IBM VisualAge for COBOL Standard (printed retail card box)”. Version 2.1. IBM Corp.  Product Number P4301938 Bar Code: 1264301938000104 Part Number 4301978
   IBM Corp., IBM, (1997). “IBM VisualAge for COBOL Getting Started on Windows Manual”. IBM Corp. (130 pages) Product number GC26-8944-01 Bar Code: GC26-8944-01 Part No. 4301981
   IBM Corp., IBM, (September 1997). “IBM VisualAge for COBOL Getting Started on OS/2 Manual”. IBM Corp. 2nd Edition. (156 pages) Document Number GC26-9051-01
   IBM Corp., IBM, (April 1997). “Resource Catalogue for IBM COBOL Family V 1”.  Release 4. (44 pages) Product Number GC26-8488-03 Part Number 4226010

Ссылки 
VisualAge Enterprise Suite
Программное обеспечение IBM
Интегрированные среды разработки
Smalltalk